DHS steht für:

 Department of Homeland Security, US-amerikanisches Ministerium für Innere Sicherheit
 Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen
 Deutsche Herzstiftung
 Deutsche Hörbehinderten-Selbsthilfe
 Dictionnaire Historique de la Suisse, das historische Lexikon der Schweiz
 Dominican House of Studies, katholische Hochschule in Washington, D.C.
 Diensthabendes System, Begriff in der DDR für Bereitschaftsdienst, u. a. Diensthabendes System der Luftverteidigung
 Dynamische Hüftschraube, eine operative Therapie-Technik der lateralen Schenkelhalsfraktur, siehe auch Schenkelhalsfraktur#Laterale Schenkelhalsfraktur
 Rügen Radio, Funk-Rufzeichen der deutschen Küstenfunkstelle (seit 1998 außer Dienst gestellt)

Dhs steht für:
 VAE-Dirham, die Währung der Vereinigten Arabischen Emirate

DHS